Блащук — українське прізвище.

Відомі носії:
 Блащук Мирослав Тарасович (1955 р. н.) — український дипломат.
 Блащук Микола Іванович (1923–1978) — український актор театру і кіно, соліст оперети. Заслужений артист УРСР (1967).
Українські прізвища